Der Unicodeblock Altungarisch (Old Hungarian, U+10C80 bis U+10CFF)  enthält die Buchstaben der altungarischen Schrift.

Tabelle

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch)